Glansskinnbaggar (Thyreocoridae) är en familj av insekter. Enligt Catalogue of Life och Dyntaxa ingår glansskinnbaggar i överfamiljen Pentatomoidea, ordningen halvvingar, klassen insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thyreocoridae 41 arter. 

I Sverige finns bara arten violbärfis.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar